

Висунь — річка у Миколаївській області, права притока річки Інгулець
 Висунь — селище, Миколаївська область, Баштанський район
 Висунь — залізнична станція Придніпровської залізниці, на північному заході однойменного селища Миколаївської області